Charles West peut désigner :
 Charles West (1626-1687),  De La Warr, ou baron Delaware ;
 Charles West (1885-1943), acteur américain ;
 Charles West (1927-), acteur et écrivain britannique, auteur de roman policier.